Motsepe ist der Familienname folgender Personen:

 Patrice Motsepe (* 1962), südafrikanischer Unternehmer, Milliardär
 Tshepo Motsepe (* 1953), südafrikanische Ärztin, Unternehmerin sowie Ehefrau von Cyril Ramaphosa, First Lady Südafrikas